Nagy Blanka (?– ) gyártásvezető
Nagy Blanka (1976– ) iparművész, Nagy Olivérné
Nagy Blanka (1997– ) modell, színész, szinkronszínész
Nagy Blanka (?– ) műkorcsolyázó
Nagy Blanka (?– ) ellenzéki aktivista, a Momentum Mozgalom egyik új tagja.

Hasonló névvel
Abodi-Nagy Blanka (?– ), a The Voice – Magyarország hangja és az X-faktor második évadának középdöntőse

Jegyzetek